Berďajev () je ruské příjmení. Jeho ženskou variantou je Berďajeva (v přechýlené podobě Berďajevová).

 Nikolaj Berďajev (1874–1948) – filosof a teolog
 Serhij Berďajev (1860–1914) – básník, bratr předchozího

Ruská příjmení